Koszanowo est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Koszanowo, dans le powiat de Kościan ;
 du village de Koszanowo, dans le powiat de Szamotuły.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Koszanowo, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 du village de Koszanowo, dans la voïvodie de Poméranie occidentale.